Copa de Francia puede referirse a:

 Copa de Francia de baloncesto
 Copa de Francia de balonmano
 Copa de Francia de Ciclismo
 Copa de Francia de Fútbol
 Copa de Francia de Waterpolo masculino